Точилово — деревня в Куньинском районе Псковской области России, Назимовская волость.
 Точилово — село в Ананьевском районе Одесской области Украины.